Марат Толегенович Жыланбаев (родился 19 августа 1963 г., в Талды, Каркаралинский район, Карагандинская область, Казахстан) — является единственным человеком планеты, пробежавшим крупнейшие пустыни планеты - в Азии, Африке, Австралии и Америке, каждый пробег не менее 1200 км. Мастер спорта международного класса. Известный ультра марафонец Казахстана с мировой славой. Победитель и призёр международных соревнований по ультрамарафону. Установил 7 мировых рекордов по марафонскому бегу, которые занесены в книгу рекордов Гиннесса.  

Происходит из подрода шор рода каракесек племени аргын.

Рекорды в книге Гиннесса: 

1. С 6 октября 1990 года по 5 октября 1991 года пробежал за один календарный год (365 дней) 226 классических марафонов по 42 км 195 м. 

2. Со 2 по 24 марта 1991 года за 23 дня пробежал 23 классических марафона подряд. 

3. С 1 по 15 июня 1991 года за 15 дней пробежал 30 классических марафонов (по 2 марафона в день) с результатом в среднем за марафон-4 часа 00 минут 54 секунды. 

4. Самый длинный пробег через пустыню Каракумы (Азия), 2-22 апреля 1992 года -1200 км зa 20 дней. 

5. Самый длинный пробег через пустыню Сахара (Африка), 25 февраля-23 марта 1993 года-1700 км за 24 дня. 

6. Самый длинный пробег через пустыню Большая Виктория (Австралия), 24 ноября - 13 декабря 1993 года - 1600 км за 22 дня. 

7. Самый длинный пробег через пустыню Невада (Америка), 1-19 апреля 1994 года - 1218 км за 17 дней.

Примечания 

Сверхмарафонцы
Марафонцы Казахстана
Почётные граждане Экибастуза
Сверхмарафонцы Казахстана